Stati Uniti d'America
 Antelope – comunità non incorporata della Contea di Sacramento, California
 Antelope – census-designated place della Contea di Todd, Dakota del Sud
 Antelope – census-designated place della Contea di Sheridan, Montana
 Antelope – città della Contea di Wasco, Oregon
 Antelope Valley – valle della California